

События

Римская империя 
 Император: Нерон (патриций); консулы: Нерон (во 2-й раз, патриций) и Луций Кальпурний Пизон (плебей); консул-суффект: Луций Цезий Марциал (плебей); квестор: Обультроний Сабин.
 Апостол Павел написал Послание к колоссянам (приблизительная дата).
 Начало кампании Светония Паулина против силуров, незавершённой из-за восстания Боудикки.
Китай:
 Вступление на престол китайского императора Мин-ди из восточной династии Хань.
 57—75 — Император Китая Мин-ди.
 Посольство в Китай от государства Ну из Во (Япония).
Средняя Азия:
 Хунну берут Хотан.
Древняя Япония:
 Первый засвидетельствованный образец японской письменности на императорской печати ханко.
Древняя Корея:
 Вступление на престол короля Силлы Тхархэ.
Персия:
 Восстание против парфян в Гиркании.

Скончались 

 Гуан У-ди — китайский император из восточной династии Хань (25—57).
 Квинт Вераний — консул Римской империи 49 года.
  — король Силлы (24—57).

См. также

Примечания